

Фоминське — село, Бійський міський округ, Алтайський край
 Фоминське — село, Махньовський міський округ, Свердловська область
 Фоминське — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Фоминське — присілок, Тотемський район, Вологодська область
 Фоминське — село, Тугулимський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Фомино